Ciccone ist der Familienname folgender Personen:

 Angelo Ciccone (* 1980), italienischer Radrennfahrer
 Anne Riitta Ciccone (* 1967), finnisch-italienische Filmregisseurin
 Diego Ciccone (* 1987), italienischer Fußballspieler
 Enrico Ciccone (* 1970), italo-kanadischer Eishockeyspieler
 Giulio Ciccone (* 1994), italienischer Radrennfahrer
 Madonna Louise Veronica Ciccone, bürgerlicher Name von Madonna (Künstlerin) (* 1958)